Welkit  est une entreprise française de Ecommerce et de B2G (business-to-government) appelé aussi B2A (business-to-administration), spécialisée dans la vente d'équipements professionnels destinés aux militaires et aux forces de l'ordre.

Elle fournit également le ministère des Armées et le ministère de l'intérieur en répondant directement ou en participant à des appels d'offres nationaux, comme celui du renouvellement des pistolets semi-automatiques pour les forces françaises attribué à l'entreprise Glock, en tant que distributeur de la marque du nouveau holster de l'armée française inclus dans le marché.

Histoire

1989 - 1995 : les débuts en tant que surplus militaire 

Welkit a été fondée le  par Franck Douville à Meudon dans le garage de la maison de ses parents. À l'origine, Franck Douville appela sa société Usmc et commença par l'achat aux Domaines de matériels militaires déclassés, qu'il revendait ensuite en gros ou au détail par l'intermédiaire d'un catalogue papier. Bien que le nom Usmc soit l'acronyme pour Uncle Sam's Military Catalog lors de la parution du premier catalogue, il fut surtout choisi en référence au célèbre Corps des Marines des États-Unis pour leur rapidité et leur excellente capacité à remplir leurs missions sur tous les théâtres d'opération.

Le catalogue Usmc se fait connaître parmi nos soldats, et la société pu se développer et ouvrir un premier magasin dans le  arrondissement de Paris en 1992. Mais à cette date l'entreprise était un simple surplus militaire et proposait toujours des équipements déclassés, ce qui ne convenait pas à la vision de Franck Douville, qui prit par la suite une décision capitale pour l'avenir de la société.

1996 : recadrage et spécialisation 

C'est en février 1996 après l'annonce de Jacques Chirac sur son intention de professionnaliser l'armée, que Franck Douville décide de changer radicalement de trajectoire, et de se rapprocher de sa vision initiale pour son entreprise. En effet à la suite de la fin de la conscription et de la baisse du budget engendrée, plusieurs entreprises ont dû se spécialiser. Il décide de mettre fin à la vente de matériel déclassé, pour commercialiser uniquement des équipements militaires de dernière génération. La nouvelle offre attire de nouveaux types de clients : des clients dits "administratifs" (les ministères de l'intérieur et de la défense, les unités spéciales et groupes d'intervention, les mairies, etc.). Un nouveau pôle commercial est alors créé : le "Pôle Administration" afin de répondre et d'apporter des solutions aux demandes de marchés à procédures adaptée et les appels d'offres nationaux.

1998 : Lancement du site e-commerce 
Le site e-commerce Usmc-pro.com voit le jour en 1998, mais l'activité sur internet ne prend réellement son envol qu'à partir de l'année 2000. Avec l'arrivée du site Amazon.fr Franck Douville prend conscience de l'importance d'internet et du changement que cela entreprend sur le commerce par correspondance, il décide alors d'élargir son offre commerciale et de constituer une équipe uniquement pour le web.

2015 : Changement d'identité 
À la suite de nombreuses confusions entre le Corps des Marines des États Unis et l'entreprise, celle-ci décide de changer de nom et devient Welkit.

2018 : Privatisation du site e-commerce 
Dans l'optique de renforcer son image de spécialistes, la PME Welkit a décidé de privatiser son site de vente en ligne, et de proposer des produits uniquement aux militaires, aux forces de l'ordre ainsi qu'à tous les autres serviteurs de l'État, qu'ils soient engagés actuellement ou précédemment.

Géographie 
Le siège social de l'entreprise est situé sur la commune de Montrouge dans le département des Hauts de Seine. La société possède un centre logistique situé à Guer dans la rue de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (ESM Saint-Cyr).

Activités

E-commerce 
L'entreprise propose des équipements individuels tels que des vêtements, des chaussures, du matériel de couchage et autres accessoires, liés aux domaines de la défense et de la sécurité, via un site fermé au grand public où il est nécessaire de prouver son statut professionnel pour pouvoir commander.

Pôle administratif 
L'entreprise sert principalement le ministère des armées et le ministère de l'intérieur en répondant notamment à des appels d'offres nationaux, elle a par exemple remporté le marché du holster à port dissimulé de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale et des douanes. Elle sert aussi les autres services publics, les collectivités locales, et travaille à l'export avec des armées de pays alliés comme la République de Côte d'Ivoire ou avec des ONG telle que la WWF. 

En 2019 Welkit participe également au marché du renouvellement du pistolet semi-automatique de l'Armée Française attribué à la firme autrichienne Glock en fournissant le holster de la marque américaine Blackhawk.

Identité visuelle 
Le nom Welkit vient de la contraction de deux mots anglais : Well (traduit par très bien / très bon) et Kit (traduit par équipement militaire). Le nouveau logo possède un "check mark" dans le "W", qui symbolise le savoir-faire de l'entreprise; et le point du "i" quant à lui est une flèche qui représente la rapidité des services de la société.

Autres structures

Slogans 
Les slogans de la marque tournent autour des champs lexicaux « militaire » et « professionnel » :
 1989-1996 : « Uncle Sam's Military Catalog. »
 1996 à nos jour : « Solutions Professionnelles »

Autres slogans :
« Où que vous soyez. Quelle que soit votre mission.»
« Militaires & Fonctionnaires pour vous c'est moins cher.»
« La qualité militaire pour tous.»

Notes et références

Voir aussi 
 Corps des Marines des États-Unis
 Forces armées françaises
 Surplus militaire
Paul Boyé Technologies
 Nexter

Entreprise ayant son siège dans le Morbihan
Entreprise fondée en 1989